Пётр Андреевич Чернышёв (; род. 6 февраля 1971, Ленинград) — советский, российский, а позже американский фигурист, пятикратный чемпион США (1999—2003) и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов (2000, 2002) в танцах на льду. По окончании спортивной карьеры работает тренером и хореографом.

Карьера 
Дедушка Петра Чернышёва, Пётр Сергеевич Чернышёв (1914—1979), был фигуристом-одиночником, четырёхкратным чемпионом СССР в конце 1930-х годов. Пётр пошёл по стопам деда и начал заниматься одиночным фигурным катанием в возрасте 6 лет. Отец Андрей Петрович Чернышов (умер 3 октября 2014) и мать Любовь Васильевна были инженерами.

В 1992 году вместе с первой женой Натальей Анненко, завершившей к тому времени любительскую карьеру и начавшей заниматься профессиональными выступлениями (дуэт Анненко — Сретенский), переехал в Лейк-Плэсид (США), где стал тренироваться в международной танцевальной школе у Натальи Дубовой. Первой партнёршей Петра была начинающая фигуристка и балерина София Елиазова. Именно её мать Татьяна помогла Чернышёву приехать в США и получить «грин-карту». Однако значительных успехов у этой пары не было. В 1996 году она заняла лишь 13 место в чемпионате США и вскоре после этого распалась.

Дуэт с Наоми Ланг образовался в Лейк-Плэсиде, куда Наоми приехала из Детройта по приглашению Дубовой и Чернышёва. В 1997 году на своём дебютном чемпионате США они заняли пятое место. Далее дуэт переехал в Детройт к тренеру Игорю Шпильбанду. В 1998 году они уже стали бронзовыми призёрами, а со следующего сезона пять раз подряд выигрывали золото чемпионата США.

В 2001 году Чернышёв получил американское гражданство, и они с Наоми смогли принять участие в зимних Олимпийских играх 2002 года, где стали 11-ми. Кроме того в 2000 и 2002 годах дуэт дважды побеждал на чемпионате Четырёх континентов.

В 2003 году пара завершила любительскую спортивную карьеру. После этого Пётр занялся тренерской деятельностью.

Также Чернышёв выступает во многих ледовых шоу. Вместе с Наоми Ланг участвовал в туре, организованном Евгением Плющенко, «Золотой лёд Страдивари». В 2007 году принял участие в телешоу канала «Россия» «Танцы на льду. Бархатный сезон», в котором вместе с певицей Юлией Ковальчук одержал победу. В 2009—2014 годах участвовал в проектах Первого канала «Ледниковый период-3» (в паре с актрисой Ксенией Алфёровой), «Лёд и пламень» (в паре с певицей Надеждой Грановской), «Болеро» (в паре с прима-балериной Михайловского театра Ириной Перрен), «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Ледниковый период-4» (в паре с актрисой Юлией Зиминой) и «Ледниковый период-5» (в паре с актрисой Еленой Подкаминской).

В качестве хореографа ставит программы российским и иностранным фигуристам, в частности, работал с парами Юко Кавагути-Александр Смирнов и Рэна Иноуэ-Джон Болдуин, одиночниками Максимом Ковтуном и Аделиной Сотниковой.

Личная жизнь 
Первой женой Петра Чернышёва была фигуристка Наталья Анненко, выступавшая в танцах на льду с Генрихом Сретенским. Они прожили вместе семь лет.

22 сентября 2008 года женился на российской актрисе и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.

Спортивные достижения 

WD = снялись с соревнований

Примечания

Ссылки 

 Профиль пары Ланг/Чернышёв на сайте ИСУ
 Официальный сайт Наоми Ланг и Петра Чернышёва
 Краткая биография на сайте all-biography.ru
 Биография на сайте icevision.ru

Фигуристы СССР
Фигуристы России
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по фигурному катанию России
Хореографы в фигурном катании
Русские эмигранты четвёртой волны в США